Ісаєв Алі Ісайович (1983) — азербайджанський борець вільного стилю, чемпіон Європи.
 Ісаєв Анатолій Костянтинович (1932—2016) — радянський футболіст та футбольний тренер. Олімпійський чемпіон, Заслужений майстер спорту, Заслужений тренер РСФРР.
 Ісаєв Андрій Іванович ( 1960) — український художник.
 Ісаєв Вадим Анатолійович — рядовий Національної поліції України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Ісаєв Костянтин Федорович (1907—1977) — радянський кіносценарист, драматург, кінорежисер. Лауреат двох Сталінських премій (1948, 1951).
 Ісаєв Леонід Олексійович (1937—2019) — український політик.
 Ісаєв Мансур Мустафайович (1986) — російський дзюдоїст, олімпійський чемпіон.
 Ісаєв Олег Миколайович ( 1959) — радянський і російський актор театру та кіно, Заслужений артист Росії (2003)
 Ісаєв Олексій Михайлович (1908—1971) — радянський конструктор у галузі авіаційних і ракетних двигунів.
 Ісаєв Петро Семенович (1890—1919) — порученець Василя Чапаєва.
 Ісаєв Сергій Володимирович (1975—2016) — старший сержант Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Ісаєв Сергій Володимирович (1971) — російський актор, учасник команди КВК «Уральські пельмені»

Див. також 
 Ісаєва
 Ісаєве — село в Україні, Миколаївському районі Одеської області.
 Ісаїв
 14834 Ісаєв (14834 Isaev) — астероїд головного поясу, відкритий 17 вересня 1987 року.

Російські прізвища
Дагестанські прізвища